Jeune France („Junges Frankreich“) bezeichnet:

 La Jeune France (1829), eine Zeitung, die von Juni bis September 1829 von dem Republikaner Eugène Plagniol und seinem Mitarbeiter Léon Gozlan herausgegeben wurde.
 Jeunes-France, Ausdruck für junge Romantiker, die sich um 1830 um Pétrus Borel, Gérard de Nerval und Théophile Gautier gruppierten.
 Die Jeunes-France. Spöttische Geschichten  (Les Jeunes-France, romans goguenards) (1833), Roman von Théophile Gautier 
 Celle et celle, ou la Jeune-France passionnée, Novelle von Théophile Gautier.
L'Écho de la Jeune France, legitimistische Zeitschrift, erschien von 1833 bis 1837.
 La Jeune France, literarische Zeitschrift, erschien von 1878 bis 1888.
 Les Cercles Jeune France, eine 1935 um den Soziologen Jean Rivain gegründete Bewegung.
 Jeune France (Musikergruppe), eine Gruppe, die 1936 von den Komponisten Daniel-Lesur, Olivier Messiaen, André Jolivet und Yves Baudrier gegründet wurde.
 Jeune France (Secrétariat Général de la Jeunesse), eine Vereinigung, die 1940 unter der Schirmherrschaft des Generalsekretariats der Jugend der Vichy-Regierung gegründet wurde.